Sextant (navigatie), een nautisch navigatieinstrument waarmee de verticale hoek tussen een hemellichaam en de horizon wordt gemeten
Sextant (sterrenbeeld), een onopvallend sterrenbeeld aan de hemelequator
Sextant (stationsgebouw), een aanduiding van een type stationsgebouw
Sekstant, het blad van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH)